Völcker oder Voelcker ist der Familienname folgender Personen:

 August Völcker (1800–1883), deutscher Richter und Politiker
 Conrad Voelcker (1861–1930), deutsch-US-amerikanischer Verleger
 Ferdinand Julius Voelcker (1796–1890), königlich preußischer Generalmajor
 Friedrich Voelcker (1872–1955), deutscher Chirurg
 Gottfried Wilhelm Völcker (1775–1849), deutscher Blumenmaler
 Hans Völcker (1865–1944), Wiesbadener Maler
 Johann Caspar von Völcker (1655–1730), deutscher Ingenieur, Architekt, Braunschweiger Festungsbaudirektor und Generalmajor
 Karl Völcker (1864–1928), deutscher Jurist in der Eisenbahnverwaltung
 Karl Heinrich Wilhelm Völcker (1798–1841), deutscher Klassischer Philologe und Gymnasiallehrer

Siehe auch:
 Völker
 Voelkner